Demongeot est un patronyme français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Demongeot est un des multiples hypocoristiques du prénom ancien Demenge (voir la liste complète sur l'article ), qui est une forme lorraine de Dominique. C'est un patronyme originaire de l'est de la France, comme la plupart de ses variantes.

Patronyme 

 Catherine Demongeot (1950-), actrice et enseignante française ;
 Isabelle Demongeot (1966-), joueuse de tennis française ;
 Jean-Pierre Demongeot (1769-1820), homme politique français ;
 Mylène Demongeot (1935-2022), actrice et productrice française ;
  (1955-), acteur français ;
 Romain Demongeot, directeur de la creation, réalisateur et artiste français.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien